Unió Liberal (Països Baixos), partit polític neerlandès d'ideologia liberal, precedent del Partit d'Estat Liberal (LSP)
 Unió Liberal, partit polític espanyol sorgit de l'aliança electoral
 Unió Liberal (Espanya, 1983), partit liberal espanyol fundat per Pedro Schwartz el 1983
 Unió Liberal de Lituània, partit polític de Lituània d'ideologia liberal
 Unió Liberal de Granollers, entitat social i cultural activa de 1887 a 1939